Больцман:

 Больцман, Людвиг — австрийский физик-теоретик.
 Больцман — крупный ударный кратер в южной приполярной области на видимой стороне Луны.